Het ATP-toernooi van Seoel (officieel het KAL Cup Korea Open) van 1991 vond plaats van 15 tot en met 21 april in de Zuid-Koreaanse stad Seoel.

In de finale van het enkelspel was de Duitser Patrick Baur te sterk voor de Amerikaan Jeff Tarango. In de dubbelspelfinale versloeg het Oostenrijks/Israëlische duo Alex Antonitsch/Gilad Bloom te sterk voor het Amerikaanse koppel Kent Kinnear/Sven Salumaa.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Seoel
1991